BiH:
 Šišava (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik

Srbija:
 Šišava (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince